Zeasuctobelba är ett släkte av kvalster. Zeasuctobelba ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Zeasuctobelba